Anníbal (Hannibal, Ἀννίβας) és un nom corrent cartaginès que significa "El favor de Baal" fent referència a la deïtat fenícia Baal. El van portar nombrosos personatges dels qual cal destacar:
 Anníbal (segle V aC), militar cartaginès
 Anníbal (409 aC), magistrat en cap o sufet de Cartago vers el 410 aC 
 Anníbal (270 aC), general cartaginès a Messana
 Anníbal (262 aC), general cartaginès a Agrigent i almirall a Mylae i Sardenya.
 Anníbal (250 aC), oficial cartaginès a Lilibea 
 Anníbal (249 aC), general cartaginès a Drepanum
 Anníbal el Rodi, general cartaginès a Lilibea (250 aC)
 Anníbal (240 aC), general cartaginès a la guerra dels mercenaris (240-237 aC).
 Anníbal Monòmac, militar cartaginès
 Anníbal Barca, gran general cartaginès de la segona guerra púnica.
 Anníbal (215 aC), militar cartaginès al servei del gran Anníbal
 Anníbal (segle II aC), polític cartaginès